Штогрин — фамилия; имеет женскую форму Штогрина.
 Штогрин, Андрей Витальевич (род. 1998) — украинский футболист, нападающий.
 Штогрин, Сергей Иванович (род. 1948) — российский политический деятель.